Tarassowo (), der Name russischer Orte:

 Tarassowo (Brjansk), Dorf in der Oblast Brjansk
 Tarassowo (Iwanowo), Dorf in der Oblast Iwanowo
 Tarassowo (Kemerowo), Dorf in der Oblast Kemerowo
 Tarassowo (Kursk), Dorf im Rajon Medwenka, Oblast Kursk
 Tarassowo (Mordwinien), Dorf in der Republik Mordwinien
 Tarassowo (Tatarstan), Dorf in der Republik Tatarstan
 Tarassowo (Twer), Dorf in der Oblast Twer

Siehe auch:
 Tarassow